European Bioinformatics Institute
Extra Beveiligde Inrichting, een gevangenis in Nederland